Улица Ве́рности — одна из улиц Калининского района Санкт-Петербурга.

Проходит параллельно проспектам Непокорённых и Науки между ними, севернее Пискарёвского мемориального кладбища. Соединяет Гражданский проспект и улицу Руставели, на одном из участков огибая Пискарёвский парк с севера.

История 
Улица получила своё название в июле 1965 года в память о героических защитниках Ленинграда во время блокады города, об их верности Родине и воинскому долгу (похожие по духу наименования носят также недалеко расположенные проспект Непокорённых и площадь Мужества).

Описание 

При движении по улице Верности от Гражданского проспекта, первой пересекаемой улицей будет улица Бутлерова. На участке от Гражданского проспекта до улицы Бутлерова, справа расположены жилые здания, во дворе — ФССП Калининского района (до 2015 года там был 62-й отдел полиции, который расформировали).

Слева находится Щигринский сквер, за которым, ближе к проспекту Науки расположены крупные магазины. По самой улице Верности слева находятся новый ЗАГС Калининского района и спорткомплекс «Спартак». Около ЗАГСа заложена аллея Счастливой семьи с одноимённой стелой.

После пересечения улицы Бутлерова слева примыкает улица Крашенинникова.

Справа — новый ЖК «Академ-парк», далее — академия футбольного клуба «Зенит». Слева идут жилые дома. Затем впереди парк, и дорога поворачивает влево, огибая его. При этом к улице Верности слева примыкает улица Карпинского, а для продолжения движения именно по улице Верности надо повернуть направо. Вместо движения по изогнутому участку пешеходы могут сократить путь, пройдя несколько сотен метров по просеке в парке.

Сразу за парком от улицы Верности направо отходит Амурская улица.

Далее по ходу движения справа расположен сквер и в центре его подальше от дороги находится Пискарёвское кладбище. Оно расположено к улице Верности задней частью и обычно там прохода нет, но во время строительных и ремонтных работ задние ворота открыты. Вход-выход на кладбище осуществляется с проспекта Непокорённых. Жилые дома расположены всё больше по левую руку.

Напротив кладбища, на другой (левой по ходу) стороне улицы Верности имеется облагороженный сад, иногда считающийся ещё одним сквером, которому в 2019 году было присвоено имя учёного-физика Ж. И. Алфёрова.

Далее справа по ходу перпендикулярно примыкает — Меншиковский проспект.

Затем идут дома по обе стороны, а справа ещё и автостоянка, и улица Верности упирается в улицу Руставели, где и заканчивается.

Таким образом, если двигаться от Гражданского проспекта до улицы Руставели (в сторону увеличения номеров домов) Пискарёвский парк и Пискарёвское кладбище будут справа, а жилые дома в основном слева.

Параллельно улице Верности расположены проспекты Науки и Непокорённых (а также улица Фаворского), а перпендикулярно (из близлежащих) — Гражданский и Меншиковский проспекты и улицы Бутлерова, Крашенинникова, Карпинского, Амурская и Руставели.

Вдоль почти всей улицы Верности (кроме участка изгиба, где по упомянутой просеке) проходила одноколейная железная дорога от Ручьев до котельной Политехнического института, построенная для подвоза угля на рубеже XIX и XX веков. Дорога также использовалась для доставки грузов на военный аэродром «Гражданка». В 1980-х годах пути были демонтированы.

Пересечения 
 Гражданский проспект
 улица Бутлерова
 улица Крашенинникова
 улица Карпинского
 Амурская улица
 Меншиковский проспект
 улица Руставели (прямого выезда не имеет, проезд осуществляется через параллельно идущий проезд-дублёр (карман))

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Академическая».

Также до этой улицы можно добраться:

 трамваями:

 № 9 (станция Пискарёвка — метро «Удельная»)
 № 38 (станция Пискарёвка — метро «Выборгская»)
 № 51 (станция Пискарёвка — Светлановский проспект)

 троллейбусами:

 № 16 (площадь Бехтерева — станция «Ручьи»)
 № 18 (площадь Академика Климова — метро «Лесная» — станция «Ручьи»)
 № 38 (Финляндский вокзал — метро «Гражданский проспект» — Суздальский проспект)

 автобусами:

 № 61 (Суздальский  проспект — деревня Новая; курсирует на участке от Гражданского проспекта до улицы Бутлерова)
 № 102 (проспект Культуры — ТК «Лента» (Хасанская улица))
 № 206 (Северный проспект — метро "Академическая" — метро "Новочеркасская" — Таллинская улица)
 № 176 (Гражданский проспект — метро "Гражданский проспе : : № 153 (проспект Культуры — Шафировский проспект — Индустриальный проспект — ТК «Лента» (Хасанская улица))
 № 176 (Гражданский проспект — метро "Гражданский проспект" — улица Вавиловых — проспект Науки — метро "Академическая" — улица Софьи Ковалевской — улица Карпинского — улица Руставели — Пискарёвский проспект — Замшина улица — Кондратьевский проспект — улица Комсомола(частично) — Арсенальная улица — метро "Площадь Ленина"-Финляндский вкз.)
 № 178 (станция «Пискарёвка» — проспект Культуры)
 № 206 (Северный проспект — метро "Академическая" — метро "Новочеркасская" — Таллинская улица)
 № 250 (станция метро «Чёрная речка» — станция «Ручьи») (проходит по самой улице)
 № 293 (Аэродромная улица — метро "Пионерская" — метро "Академическая" — Новая Охта).

Объекты 
 Академия ФК «Зенит»
 Пискарёвское мемориальное кладбище

Примечания

Литература

Ссылки